Als Angriff auf Santa Cruz de Tenerife wird bezeichnet:

 Seeschlacht von Santa Cruz (1657)
 Angriff auf Santa Cruz de Tenerife (1706)
 Angriff auf Santa Cruz de Tenerife (1797)